La Coppa di Israele 2016-2017 è la 57ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 13 al 16 febbraio alla Pais Arena di Gerusalemme.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2016-2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Coppa di Israele di pallacanestro maschile